Закла́дка (программная закладка) — скрытно внедрённая в защищенную систему программа, либо намеренно изменённый фрагмент программы, который позволяет злоумышленнику осуществить несанкционированный доступ к ресурсам системы на основе изменения свойств системы защиты. Закладка может быть внедрена самим разработчиком программного обеспечения.

Часто программные закладки выполняют роль перехватчиков паролей, трафика, а также служат в качестве проводников для компьютерных вирусов. Программные закладки невозможно обнаружить при помощи стандартных антивирусных средств, их выявление возможно только специальными тестовыми программами. Данные программы доступны в специализированных компаниях, которые занимаются сертификацией и стандартизацией компьютерного программного обеспечения.

Классификация

По методу внедрения 
По методу внедрения в компьютерную систему программные закладки делятся на:
 программно-аппаратные закладки, которые ассоциированы с аппаратными средствами. Их средой обитания является BIOS;
 загрузочные закладки, которые ассоциированы с программами начальной загрузки, располагающимися в загрузочных секторах жесткого диска;
 драйверные закладки, которые ассоциированы с драйверами периферийных устройств персонального компьютера;
 прикладные закладки, которые ассоциированы с прикладным программным обеспечением;
 исполняемые закладки, которые ассоциированы с программными модулями, содержащими код программной закладки;
 закладки-имитаторы, имитирующие интерфейс служебных программ, исполнение которых предполагает ввод конфиденциальной информации;
 замаскированные закладки, маскирующиеся под программы, позволяющие оптимизировать работу персонального компьютера, компьютерные игры и прочие развлекательные программы.

По назначению 
По основным действиям деструктивного характера, осуществляемым в компьютерной системе, закладки делятся на:
 закладки, осуществляющие копирование пользовательской конфиденциальной информации, которая находится в оперативной памяти, внешней памяти системы, либо в памяти другой системы, подключенной по локальной или глобальной сети;
 закладки, осуществляющие изменение алгоритмов функционирования системных, прикладных и служебных программ;
 закладки, осуществляющие изменение режимов работы программного обеспечения.

Условия функционирования 
Для того, чтобы программная закладка начала функционировать, то есть совершать действия в отношении других компьютерных программ или данных, необходимо одновременное соблюдение некоторых условий, заставляющих процессор исполнять команды, входящие в код программной закладки:
 программная закладка должна попасть в оперативную память;
 должен быть выполнен ряд активизирующих условий, зависящих от типа программной закладки.
По условиям нахождения в оперативной памяти компьютера программные закладки делятся на:
 резидентные закладки, постоянно находящиеся в оперативной памяти до перезагрузки или завершения работы компьютера;
 нерезидентные закладки, выгружающиеся из оперативной памяти по истечении определённого времени, либо при выполнении определённых условий.

Защита от программных закладок 
Защита от программных закладок осуществляется в следующих вариантах:
 защита от внедрения закладки в систему;
 выявление внедренной закладки;
 удаление внедренной закладки.

Защита от внедрения закладок 
Защита от внедрения программных закладок в большинстве случаев осуществляется путём создания изолированного персонального компьютера, защищенного от проникновения программных закладок извне. Для того, чтобы считаться изолированным, компьютер должен удовлетворять следующим условиям:
 BIOS не должен содержать программных закладок;
 установленная операционная система должна быть проверена на наличие программных закладок;
 должна быть установлена неизменность BIOS и операционной системы;
 на персональном компьютере не должны были запускаться и не запускаются программы, которые не прошли проверку на наличие в них программных закладок;
 должен быть исключен запуск проверенных программ вне персонального компьютера.

Выявление внедренных закладок 
Выявление внедренных программных закладок осуществляется путём обнаружения признаков их присутствия в системе, которые делятся на:
 качественные и визуальные;
 обнаруживаемые средствами диагностики.
К качественным и визуальным относят признаки, которые могут быть идентифицированы пользователем во время работы с системой. Это могут быть как отклонения от привычной работы системы, так и изменения в пользовательских и системных файлах. Наличие данных признаков свидетельствует о необходимости проведения проверки на наличие программных закладок в системе.

Признаки, обнаруживаемые средствами диагностики, идентифицируются специальным тестовым программным обеспечением, сигнализирующим о наличии вредоносного программного кода в системе.

Удаление внедренных закладок 
Метод удаления внедренных программных закладок зависит от метода их внедрения в систему. При обнаружении программно-аппаратной закладки необходимо перепрограммировать ПЗУ компьютера. При обнаружении загрузочной, драйверной, прикладной, замаскированной закладки или закладки-имитатора необходимо произвести их замену на соответствующее от доверенных источников. При обнаружении исполняемой закладки следует убрать текст закладки из исходного текста программного модуля и откомпилировать модуль заново.

В популярной культуре 
 В фильме «Робокоп» выясняется, что один из топ-менеджеров фирмы внес в программу главного героя (киборга-полицейского) программную закладку «директиву № 4», несанкционированно дающую ему иммунитет от полицейского преследования.

См. также 
 Аппаратная закладка
 Логическая бомба
 Недокументированные возможности

Примечания 

Вредоносное программное обеспечение